Intercity-Express – kategoria pociągu
 International Cometary Explorer – sonda kosmiczna
 In case of emergency – powiadomienie w nagłych wypadkach
 ICE (ang. Intrusion Countermeasures Electronics) – pol. Logiczne Oprogramowanie Defensywne
 In-Circuit Emulator – sprzętowy debugger
 ICE (ang. Institution of Civil Engineers) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Londynie
 ICE – Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (Istituto nazionale per il Commercio Estero) – agenda rządowa promocji handlu zagranicznego
 ICE Kraków Congress Centre – wielofunkcyjny obiekt, zlokalizowany nad Wisłą, przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie
 Interactive Connectivity Establishment – technika w sieciach komputerowych, używana do nawiązywania komunikacji z hostami za firewallami